Суперліга Албанії 2018—2019 — 80-й чемпіонат Албанії з футболу. Титул чемпіона здобув Партизані.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів 
1-18 тури

19-36 тури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway  

2018–2019
Албанія
Албанія
2019 в Албанії